Ioan Alexandru se poate referi la:
Ioan Alexandru, scriitor și om politic român
Prof. univ. dr. Ioan Alexandru, jurist român, specialist în drept administrativ și științe administrative